Annales (Tácito)
Escola dos Annales
Revue des Annales

Desambiguação